Франсе́ (, , ) — французьке прізвище і топонім.

Відомі носії 
Прізвище Françaix:
 Франсе, Жан (1912–1997) — французький композитор.
 Мішель Франсе (1943-) — французький політик.
 Паскаль Франсе (1971-) 0 французький письменник-фантаст.
Прізвище Français:
 Франуса Франсе (1768–1810) — французький артилерист та математик.
 Жак Фредерік Франсе (1775–1833) — капітан інженерних військ, брат Франсуа Франсе.
 Антуан Франсе де Нант (1756–1836) — французький публіцист та державний діяч.
 Франсуа-Луї Франсе — французький художник-пейзажист XIX ст.
 Олів'є Франсе (1955-) — швейцарський політик.

Топонім 

 Франсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луар і Шер.